Morningside puede referirse a:

 Morningside (Australia)
 Morningside (Edimburgo), Escocia
 Morningside (Irlanda del Norte)
 Morningside (North Lanarkshire), Escocia

Estados Unidos 
 Morningside (Dakota del Sur)
 Morningside (Barrio), Georgia
 Morningside (Maryland)
 Morningside (Nuevo México)

Canadá
 Morningside (Alberta)